Anel kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Anil (ö i Marshallöarna, Namu), 
 Anal (ö), Likiep, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar